Мордовия по состоянию на начало 2020 года включает следующие населённые пункты:
 20 городские населённых пунктов (в списке выделены оранжевым цветом), из них:
 7 городов;
 13 посёлков городского типа (рабочих посёлков);
 1254 сельских населённых пункта (по переписи населения 2010 года — 1250 сельских населённых пунктов, в том числе 61 без населения).

В списке населённые пункты распределены (в рамках административно-территориального устройства) по административно-территориальным единицам: 3 городам республиканского значения и 22 районам (в рамках организации местного самоуправления (муниципального устройства) им соответствуют 1 городской округ и 22 муниципальных района).

Численность населения сельских населённых пунктов приведена по данным переписи населения 2010 года, численность населения городских населённых пунктов (посёлков городского типа и городов) — по оценке на 1 января  года.

Города республиканского значения

город (городской округ) Саранск

город Ковылкино 
На муниципальном уровне входит в состав Ковылкинского муниципального района.

город Рузаевка 
На муниципальном уровне входит в состав Рузаевского муниципального района.

Районы

Ардатовский

Атюрьевский

Атяшевский

Большеберезниковский

Большеигнатовский

Дубёнский

Ельниковский

Зубово-Полянский

Инсарский

Ичалковский

Кадошкинский

Ковылкинский 
Город республиканского значения Ковылкино и Ковылкинский район на муниципальном уровне составляют Ковылкинский муниципальный район.

Кочкуровский

Краснослободский

Лямбирский

Ромодановский

Рузаевский 
Город республиканского значения Рузаевка и Рузаевский район на муниципальном уровне составляют Рузаевский муниципальный район.

Старошайговский

Темниковский

Теньгушевский

Торбеевский

Чамзинский

См. также 
 Городские населённые пункты Мордовии
 Административно-территориальное деление Мордовии

Примечания 

Мордовия